Champion of Champions 2019 – profesjonalny nierankingowy turniej snookerowy, rozegrany został w Ricoh Arena w Coventry, Anglia, w dniach 4-10 listopada 2019 roku.

Nagrody 
 Zwycięzca: £150 000
 II miejsce: £60 000
 Półfinał: £30 000
 Ćwierćfinał: £17 500
 Runda 1: £12 500
 Pula nagród: £440 000

Gracze 
Poniżej lista 16 graczy zakwalifikowanych do gry w turnieju:

Drabinka turniejowa

Finał

Breaki stupunktowe turnieju 
 140, 108, 106  Mark Allen
 137, 135, 135, 112, 111, 108, 104, 100  Neil Robertson
 130  Shaun Murphy
 128, 127, 121, 119, 114, 102  Judd Trump
 104  Ronnie O’Sullivan
 102  Kyren Wilson

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Champion of Champions 2019 w serwisie snookerworld.pl
 worldsnooker.com
 Oficjalna strona turnieju

Sport w Coventry
2019 w Anglii
2019 w snookerze
Nierankingowe turnieje snookerowe